Brøndby henviser til flere artikler:

Geografi 

 Brøndby Haveby – kolonihaveområde i Brøndby Kommune
 Brøndby Havn – havn i Køge Bugt Strandpark
 Brøndby Kommune – kommune i Region Hovedstaden
 Brøndby Nord – boligområde i Brøndbyøster
 Brøndby Strand – bydel i Brøndby Kommune
 Brøndbykredsen – opstillingskreds i Købehavns Omegns Storkreds
 Brøndbyskoven – skov ved Brøndbyøster
 Brøndbyvester – bydel i Brøndby Kommune
 Brøndbyøster – bydel i Brøndby Kommune

Kultur 

 Babylon i Brøndby – dokumentarfilm fra 1996
 Brøndby Musical – musical i Brøndby
 Brøndby Pop Club – spillested i Brøndbyøster
 Brøndbyvester Mølle – mølle i Brøndbyvester

Religion 

 Brøndby Strand Kirke – kirke i Brøndby Strand Sogn
 Brøndby Strand Sogn – sogn i Brøndby Kommune
 Brøndbyvester Kirke – kirke i Brøndbyvester Sogn
 Brøndbyvester Sogn – sogn i Brøndby Kommune
 Brøndbyøster Kirke – kirke i Brøndbyøster Sogn
 Brøndbyøster Sogn – sogn i Brøndby Kommune

Sport 

 Brøndby Cup – ungdomsfodboldturnering
 Brøndby Hallen – idrætshal i Brøndbyvester
 Brøndby IF – professionel fodboldklub for mænd
 Brøndby IF (kvinder) – professionel fodboldklub for kvinder
 Brøndby Masterclass – Brøndby IF's talentafdeling
 Brøndby Stadion – fodboldstadion i Brøndbyvester
 Brøndby Strands Idrætsklub – idrætsforening i Brøndby Strand
 Brøndby Support – fanklub
 Brøndbyernes Idrætsforening – amatørfodboldklub i Brøndby Kommune
 Brøndbyvester Idrætsforening – tidligere idrætsforening i Brøndbyvester

Transport 

 Brøndby Strand Station – S-togsstation i Brøndby Strand
 Brøndbyvester Station – fremtidig letbanestation i Brøndbyvester
 Brøndbyøster Station – S-togsstation i Brøndbyøster

Uddannelse 

 Brøndby Gymnasium – idrætsgymnasium i Brøndbyvester
 Brøndby Strandskole – folkeskole i Brøndby Strand